Il termine puzzola può riferirsi:
Puzzola europea (Mustela putorius).
Puzzola americana – insieme di 11 specie facenti capo alla famiglia Mephitidae.
Puzzola - altro nome con cui è nota la Tagetes erecta, pianta originaria del Messico.